

Geografia
Azerbaigian
 Tatar – centro abitato del distretto di Cəbrayıl
 Tatar – centro abitato del distretto di Qubadlı
 Tatar – centro abitato del distretto di Zəngilan

Persone
 Benjamin Tatar – calciatore bosniaco
 Ersin Tatar – politico turco cipriota
 Nur Tatar – taekwondoka turca
 Tomáš Tatar – hockeista su ghiaccio slovacco